El término Madisonville hace referencia, en esta enciclopedia, a varias localidades de Estados Unidos:

 a Madisonville (Kentucky), una ciudad ubicada en el condado de Hopkins;
 a Madisonville (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de St. Tammany;
 a Madisonville (Tennessee), una ciudad ubicada en el condado de Monroe;
 a Madisonville (Texas), una ciudad ubicada en el condado de Madison.